A Sennyey Géza Emlékverseny a magyar ügetőszezon első, hagyományosan február közepén megrendezésre kerülő jelentős eseménye

A verseny története 
A futam jogelődje az 1952-ben alapított Szovjet Hadsereg Ünnepe Díj volt, melyet 1963-ig futottak. A versenyt 1964-1991 között, Téli Nagydíj néven rendezték, míg a mai nevét - a rendszerváltás után - 1992-től viseli.
Az első győztes 1600 méteren az ötéves kanca MOTHER’S SONG volt 23,8-as idővel Kovács János II.-vel. A verseny történetének legeredményesebb lova, az import WIND SCOT. A kiváló skandináv ügető Paulovicz János II.-vel háromszor is győzött (1992, 1994, 1995) a Kerepesi úton. Duplázót is csupán egyet találunk a verseny történetében, Hajnal Tibor lovát, GLOBUS-t (2006, 2009.). A szinte megdönthetetlennek tűnő versenyrekordot, az elmúlt időszak kiemelkedő tudású lova, ILLETMÉNY tartja Hajnal Tiborral, 15,4-es kilométerátlaggal. A hajtók között négyen, négy győzelemmel holtversenyben vezetik az erre vonatkozó ranglistát, az aktívak közül Csordás Emil és Lakatos Csaba büszkélkedhet ennyi trófeával, míg a múltban a legendás Ferge László és Paulovicz János II. nyertek négy alkalommal. A jelenlegi kiírás szerint a futamban négyéves és idősebb ügetők vehetnek részt, magyar tenyésztésű lovak és importok egyaránt indulhatnak.

Rekordok

Legeredményesebb nyerő hajtók 
(4 győzelem)
 Csordás Emil (1999 - Védelem, 2002 - Butterfly, 2005 - Forest Sun, 2017 - Milliondollar Lux)
 Ferge László (1954 - Ámor, 1960 - Dolgos, 1970 - Ontario, 1971 - Rácürmös)
 Lakatos Csaba (2003 - Erika, 2010 - Noir Desir, 2012 - Kiskarcsi, 2015 - Lakatos Csaba)
 Paulovicz János II. (1975 - Rocco, 1992 - Wind Scot, 1994 - Wind Scot, 1995 - Wind Scot)

Legeredményesebb nyerő ló 
(3 győzelem)
 Wind Scot (1992, 1994, 1995)

Legöregebb nyerő ló 
 Speedy Foster - 1997 - 13 évesen

Versenyrekord 
 Illetmény - 2008 - 1:15,4

A Sennyey Géza Emlékverseny nyerői 
(Alapítva 1952-ben) (1963-ig Szovjet Hadsereg Ünnepe Díj, 1964-1991-ig Téli Nagydíj)

Források 
www.kincsempark.hu;
Magyar Turf

Lóversenyek